Saint David är en parish i Dominica. Den ligger i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Roseau. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Saint David ligger på ön Dominica.

Terrängen i Saint David är kuperad.

Följande samhällen finns i Saint David:

 Castle Bruce
 Rosalie

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Dominica